La città di Le Havre è suddivisa in 6 cantoni, tutti contenuti nell'Arrondissement di Le Havre, numerati da 1 a 6. Ognuno di essi contiene una parte della città; inoltre:
il cantone di Le Havre-2 comprende i comuni di Harfleur e di Montivilliers;
il cantone di Le Havre-3 comprende i comuni di Gainneville, Gonfreville-l'Orcher e Rogerville;
il cantone di Le Havre-6 comprende il comune di Sainte-Adresse.

Prima della riforma dei cantoni del 2014, la città era invece suddivisa in nove cantoni:
 Le Havre-1 comprendeva i quartieri del centro della città, del Perret e di Saint-François
 Le Havre-2 comprendeva i quartieri del porto, dell'Eure, delle Neiges, della Vallée-Berreult e di Arcole-Brindeau
 Le Havre-3 comprendeva i quartieri di Graville, di Soquence, di Sainte-Cécile e di Aplemont
 Le Havre-4 comprendeva i quartieri di Danton e degli Ormeaux
 Le Havre-5 comprendeva i quartieri della costa ovest, di Tourneville e di Saint-Vincent
 Le Havre-6 comprendeva il quartiere di Sanvic ed il comune di Sainte-Adresse
 Le Havre-7 comprendeva i quartieri di Dollemard, dei Points Cardinaux e del Mont-Gaillard
 Le Havre-8 comprendeva i quartieri della Mare Rouge e del Bois de Bléville
 Le Havre-9 comprendeva i quartieri di Rouelles e della Caucriauville

Note 

Havre